Rapain Klanac je naselje u Ličko-senjskoj županiji u općini Brinje s 10 stanovnika.

Stanovništvo 
 2001. – 10
 1991. – 72 (Srbi - 68, Hrvati - 3, ostali - 1)
 1981. – 172 (Srbi - 132, Hrvati - 37, Jugoslaveni - 2, ostali - 1)
 1971. – 209 (Srbi - 156, Hrvati - 52, ostali - 1)

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Brinje